Pribék István (1814–1898) püspök
 Pribék István (1961) kézilabdázó